Горловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Скопинском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Горлово.

История 
Горловское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Скопинского района